Rappo est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
Dominique Gesseney-Rappo (né en 1953), compositeur et maître de musique suisse
François Rappo (né en 1955), graphiste et créateur de caractère suisse

Voir aussi

Homonymie de patronyme